15-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в августе-октябре 1954 года. Обладателем Кубка впервые стало киевское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка московское «Динамо» выбыло из борьбы в 1/16 финала.

В финальных соревнованиях кубка СССР участвовало 67 команд: 13 команд класса «А», 36 команд класса «Б» и 18 команд обладателей кубков союзных республик, Москвы и Ленинграда.

Список команд обладателей кубков в союзных республиках:
 Карело-Финская ССР — «Динамо» (Петрозаводск)
 Эстонская ССР — «Сокол» (Таллин)
 Латвийская ССР — «Красный металлург» (Лиепая)
 Литовская ССР — «Инкарас» (Каунас)
 Белорусская ССР — «Торпедо» (Витебск)
 Украинская ССР — «Машиностроитель» (Киев)
 Молдавская ССР — «Локомотив» (Унгены)
 Грузинская ССР — ТТУ (Тбилиси)
 Армянская ССР — «Химик» (Кировакан), в списке игр кубка СССР написанный как команда г. Кировакана
 Азербайджанская ССР — «Завод им. Буденного» (Баку)
 Казахская ССР — «Динамо» (Алма-Ата)
 Узбекская ССР — ОДО (Ташкент)
 Киргизская ССР — Команда города Калининское, в списке игр кубка СССР написанный как Команда профсоюзов (Фрунзе)
 Таджикская ССР — Команда профсоюзов (Ленинабад)
 Туркменская ССР — «Урожай» (Ашхабад)
 РСФСР — ОДО (Хабаровск)
 г. Москва — «Динамо»-2 (Москва)
 г. Ленинград — ОДО (Ленинград)

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Матч проходил при сильном тумане и дожде.

Примечания

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1954 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1954 году